Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l'édition 1957 des championnats de tennis d'Australie qui est disputée du 18 au 28 janvier 1957. Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Shirley Fry et Althea Gibson battent Mary Bevis Hawton et Fay Muller en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours 
La première tête de série est exemptée de premier tour.

|-
|1||style=background-color:#CCCCFF| Shirley Fry Althea Gibson||align=center|Victoire|| Mary Bevis Hawton Fay Muller (3)
|-
|2|| Margaret Carter Beryl Penrose||align=center||| Lorraine Coghlan Margaret Hellyer
|-
|3|| Mary Bevis Hawton Fay Muller||align=center|Finale'''|| Shirley Fry Althea Gibson (1)
|}

Résultats

Tableau complet

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1957
Australie Double dames
1957 en Australie